Tethys kan henvise til flere artikler:

 Tethys (mytologi) – en titan i græsk mytologi
 Tethys (måne) – en af Saturns måner
 Tethyshavet - et hav i mesozoikum
 Proto-Tethys-hav (ca. 550–330 Ma)
 Paleo-Tethys-hav (ca. 445–75 Ma)
 Neotethys Ocean (c. 300–100 Ma)
 Alpine-Tethys-hav (ca. 175–30 Ma) eller Paratethys-havet (isoleret efter 34 Ma); idags Sortehavet, Kaspiske hav og Aralsøen er rester fra Paratethys-havet